Павловский Второй сельский совет — входит в состав Лозовского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Павловка Вторая.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Павловка Вторая 
 село Бакшаровка 
 село Зеленый Гай 
 село Новоселовка

Примечания 

Местные советы (Лозовский район)